Blommaert ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuel de Blommaert (1875–1944), belgischer Reiter 
 Jan Blommaert (1961–2021), belgischer Soziolinguist
 Philipp Blommaert (1809–1871), flämischer Schriftsteller
 Ruben Blommaert (* 1992), deutscher Eiskunstläufer
 Samuel Blommaert (1583–1651), flämischer Kaufmann
 Susan Blommaert (* 1947), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Bloemaert
 Blomert